Луговая — деревня в Юргамышском районе Курганской области. Входит в состав Кипельского сельсовета.

География 
Автомобильное сообщение. Находится 81,7 км на запад от города Курган.

Население

Примечания 

Населённые пункты Юргамышского района